Tanzboden steht für:

 Tanzfläche

Berge:
 Tanzboden, einer von zwei Berggipfeln (1727 m) der Voralpe, Ybbstaler Alpen, Österreich
 Tanzboden (Berg), Berg (1443 m) bei Ebnat-Kappel, Schweiz

Siehe auch:
 Auf dem Tanzboden